Valhardi et Jacquot détectives est la septième histoire de la série Jean Valhardi d'Eddy Paape et Jean Doisy. Elle est publiée pour la première fois du  au  du journal Spirou.

Univers

Synopsis

Personnages

Historique

Publication

Revues

Album

Lien externe 

Histoire de Jean Valhardi
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1947
Histoire publiée pour la première fois en 1948
Histoire publiée pour la première fois en 1949